La competizione della carabina militare a squadre  di Tiro ai Giochi della IV Olimpiade si tenne i giorni 9 e 10 luglio 1908 al Bisley Rifle Range nella contea di Surrey.

Risultati
Ogni tiratore sparava 15 colpi, in qualsiasi posizione, dalle seguenti distanze:
 200 iarde (180 m)
 500 iarde (460 m)
 600 iarde (550 m)
 800 iarde (730 m)
 900 iarde (820 m)
 1.000 iarde (910 m)
L'arma era il fucile in dotazione al esercito del proprio paese.

Collegamenti esterni 
 Shooting at the 1908 London Summer Games: Men's Military Rifle, 200/500/600/800/900/1,000 Yards, Team su Sports-reference.com 

CM01